Butensäure ist der unvollständige Name mehrerer isomerer chemischer Verbindungen aus der Gruppe der ungesättigte Carbonsäuren:

 (E)-2-Butensäure (Crotonsäure)
 (Z)-2-Butensäure (Isocrotonsäure)
 3-Butensäure